Jur může znamenat:

 Juraj – zkrácený tvar slovenského mužského rodného jména (česky Jiří)

název sídla na Slovensku
v místních názvech je míněn zpravidla svätý Jur (česky svatý Jiří), přičemž slovo svätý bylo někdy elidováno
 Jur (Hubošovce) – místní část obce Hubošovce
 Jur (Palárikovo) – část obce Palárikovo
 zkrácený název
 obce Jur nad Hronom
 obce Borský Svätý Jur
 města Svätý Jur

jiné významy
 Jur (řeka) – název části vodního toku Sue-Jur v Súdánu

Podobné názvy 
 Jura